tokań – węgierska potrawa mięsna
 Tokań – szczyt w Beskidzie Wyspowym (inaczej Cichoń)